Bladwijzer (software), een lijst met bewaarde hyperlinks in een webbrowser of andere computersoftware
Bladwijzer (boek) of boekenlegger, een hulpmiddel om een bladzijde in een boek mee te markeren